Гаври́лов Поса́д — город, административный центр Гаврилово-Посадского района Ивановской области  России.

География

Географическое положение 
Город расположен на реке Ирмес (приток Нерли), в 85 км от Иванова. Через город протекает река Воймига, являющаяся притоком реки Ирмес. В городе есть одноимённая железнодорожная станция линии Москва — Александров — Бельково — Иваново — Кинешма. Город находится в природно-историческом районе Владимиро-Суздальском ополье. Географическое положение достаточно удобное: 30 километров до Суздаля, 80 до областного центра - Иваново и около 200 до Москвы.

Климат

Население

Экономика 
Основную часть дохода бюджета составляют налоговые сборы с услуг и розничной торговли. В настоящее время стоит вопрос о вхождении Гаврилов-Посад в состав Золотого кольца России, что благоприятно скажется на развитии туризма. Уже отреставрирована центральная площадь города, а также Дворцовый конный завод, являющийся музейно-дегустационным центром. 

Производство

В городе расположена недействующая швейная и ткацкая фабрика, хлебокомбинат, производящий панировочные сухари.

Финансовые услуги

 Сбербанк (в здании бывшего детского сада)
 Россельхозбанк (здание автовокзала)

Места общественного питания

 Посадский дворик
 Лаваш & Хмель
 Горец
 Drive Café (заправка Газпромнефть)

Продовольственные магазины

Фасоль, 2 магазина Магнит, Fix Price, Пятерочка, Бристоль.

Социальная сфера 
Медицина:

 Гаврилов-Посадская ЦРБ
 Станция скорой помощи
 Поликлиника

Образование и культура:

 2 среднеобразовательных школы
 3 детских сада
 Центр русского народного творчества 
 Детская музыкальная школа
 Библиотека

СМИ

FM диапазон 

Пресса

В городе расположена редакция районной административной газеты "Сельская правда", которая выпускается раз в неделю небольшим тиражом.

История 
Гаврилов Посад как село Гавриловское упоминается в Докончании (договоре) великого Московского князя Василия Васильевича с князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой в 1434 году.

История Гавриловского Посада и окружающих селений тесно связана с дворцовым конным заводом, по преданиям основанным во времена Ивана Грозного. Первое письменное упоминание о заводе имеется в писцовых книгах Гавриловской слободы за 1632—1633 годы, но первое косвенное упоминание о государевой конюшне в Гавриловской слободе относится к 1587 году.Статус города присвоен Екатериной II в 1789 году. В то время статус города присваивался, если совокупный капитал купцов данного населённого пункта превышал 100 000 рублей.

В 1899 году через Гавриловский Посад прошла железная дорога, связавшая Александров и Иваново-Вознесенск.

В 1941 году в Гаврилове Посаде размещался Государственный племенной коневодческий рассадник Наркомзема СССР по породам брабансон и клейдесдаль.

В сентябре 2016 года представители Гаврилова Посада, Сергиева Посада и Мариинского Посада приняли участие в I межрегиональном фестивале посадов «Сохраняя историю и традиции», который прошёл в Мариинско-Посадском районе Чувашии.

Благоустройство Советской площади.
В 2018 году город выиграл конкурс по благоустройству малых городов , что дало ему 30 млн рублей, федеральная программа «Комфортная городская среда» добавила ещё 50 млн рублей и городской бюджет, 27 млн. Это дало средства на разработку проекта, реконструкцию старой площади. В 2019 году, раньше запланированного, площадь достроили.

Достопримечательности 

 Советская площадь - основное место для отдыха, досуга и творческого вдохновения. На площади расположен: сухой фонтан, детская площадка, РДК, торговые ряды, памятник Владимирскому тяжеловозу и церковь Архангела Михаила.
 Аллея Героев с мемориалом ВОВ.
 Городской парк (рядом с ал. Героев). 
 Набережная на р. Воймиге.
 Смоленская часовня рядом с родником.

Культурные:
 Дворцовый конный завод, учреждённый указом Екатерины II (здание размерами 206 × 136 м). Является главным туристическим магнитом города. 
 Ильинское подворье: Ильинская церковь (памятник архитектуры XVII—XVIII веков с фасадным карнизом, декорированным уникальными изразцами ручной работы) и Никольская церковь с колокольней, которую видно со всех точек города. 
 Краеведческий музей, в нём можно увидеть макет Гаврилов-Посада, старые выпуски газеты "Сельская правда".

Основные улицы города 
Шушина, Советская, Карла Либкнехта, Лизы Болотиной, Урицкого, Дзержинского, Розы Люксембург, Горького, Красноармейская, Октябрьская, Октябрьская площадь, Базарная площадь, 3-го Интернационала, а также Советская (центр города) и Привокзальная площадь.

Прочие сведения 
 Гаврилово-Посадская рок-группа «Отец Фёдор» неоднократно принимала участие в областном и всероссийском фестивале Рок-Февраль. За успешное участие в 2020 была отмечена диплом I степени в номинации «Традиционный рок».

Известные люди, связанные с Гавриловым Посадом 

 Терентьев, Сергей Владимирович -  советский и российский рок-музыкант, композитор. Наиболее известен как гитарист групп «Ария», с которой работал с 1995 по 2002 год, и «Кипелов».

См. также 
 Синебрюховы — династия русских и финляндских купцов, пивоваров и коллекционеров.

Ссылки 
 Герб города
 Сайт Гаврилово-Посадского муниципального района
 Сайт муниципального краеведческого музея
 Гаврилов Посад — городок наш небольшой
 
 Дворцовый завод (Музейно-дегустационный центр)

Примечания